Markéta Anglická (29. září 1240 – 26. února 1275) byla skotská královna z dynastie Plantagenetů, první manželka Alexandra III.

Narodila se jako dcera anglického krále Jindřicha III. a Eleonory Provensálské. 26. prosince 1251 byla v Yorku provdána za skotského krále Alexandra. Novomanželé byli stejného věku a podařilo se jim zplodit tři potomky: Markétu (zemřela roku 1283), Alexandra (zemřel roku 1284) a Davida (zemřel roku 1281).

Zdá se, že Markéta nebyla v nové vlasti příliš šťastná a zapříčinila určité napětí mezi Anglií a Skotskem, když psala své rodině, že je s ní ve Skotsku špatně zacházeno. Zemřela roku 1275 a byla pohřbena v klášteře Dunfermline.

Smrt jeho tří dětí přiměla ovdovělého Alexandra, aby roku 1284 svolal jednání stavů a určil svou nástupkyní vnučku Markétu a ke svatbě s Jolandou z Dreux.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Plantageneti
Skotské královny
Anglické princezny
Pohřbení v klášteře Dunfermline
Narození v roce 1240
Úmrtí v roce 1275
Narození 29. září
Úmrtí 26. února